Синафея (; от  — соприкосновение, соединение) — род деревянистых растений семейства , все представители которого являются эндемиками юго-запада Австралии.

Ботаническое описание 
Кустарники. Листья целые, зубчатые, или непарноперисто-, тройчато- или дихотомически- лопастные или рассечённые.

Соцветие конечное или пазушное, колос или метёлка колосьев. Околоцветник зигоморфный; верхняя доля самая длинная и широкая, капюшонообразная; боковые доли серповидные; нижняя доля самая малая. Тычинки трёх видов: у задней — пыльник стерильный; у боковых — пыльники одногнёздные; у передней — пыльник двугнёздный, сращенный с пыльниками боковых тычинок. Семязачаток полуобращённый. Пестик согнутый около конца; рыльце пластинчатое или двухлопастное.

Хромосомное число 2n = 22.

Виды 
Род включает 56 видов:

Примечания

Литература 
 

Протейные
Флора Австралии
Эндемики Австралии